Aboville ist der Name eines alten normannischen Adelsgeschlechts und der Familienname folgender Personen: 

 Auguste Ernest d’Aboville (1819–1902), französischer Politiker
 Augustin-Gabriel d’Aboville (1773–1821), französischer General
 Augustin-Marie d’Aboville (1776–1843), französischer General
 Eugène-Auguste d’Aboville (1810–1865), französischer Marine-Kommandeur
François-Marie d’Aboville (1730–1817), französischer General und Staatsdiener
 Gérard d’Aboville (* 1945), französischer Navigator und Politiker (UMP)